Александр Михайлович Ткаченко (; род. 15 июня 1984 года, Конгаз, Комратский район, Молдавская ССР) — украинский адвокат, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Ткаченко вырос и воспитывался в городе Татарбунары. Окончил юридический факультет Одесской национальной юридической академии.

С 2007 по 2016 год он работал юрисконсультом предприятий и руководителем в юридической компании.

С 2011 года — адвокат.

С 2016 года — управляющий партнер юридической фирмы «Арт де Лекс».

Политическая деятельность 
В 2014 году — кандидат в народные депутаты от Партии зелёных (№ 30 в избирательном списке). Беспартийный.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 141, город Белгород-Днестровский, Белгород-Днестровский, Татарбунарский районы, часть Килийского района). На время выборов: адвокат ЧП «Медфарм групп», беспартийный. Проживает в городе Татарбунары Одесской области.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам правового регулирования и анализа деятельности специальных органов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Кипр.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Родившиеся в Конгазе
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Персоналии:Татарбунары
Выпускники Одесской юридической академии